

История 
В 1956 году в Новосибирске началось строительство телецентра, который постоянно технически совершенствовался, расширяя диапазон телевизионных передач (в том числе из Москвы). Металлическую башню его, по предложению инженера С. Г. Третьякова, воздвигали монтажники треста «Стальмонтаж-3» при помощи самоподъёмного крана, управляемого с земли. Этот новый метод монтажа впервые в стране осуществила бригада верхолазов Д. С. Санькова. 180-метровая телебашня, ставшая неотъемлемой частью силуэта города, была установлена к 20 мая 1957 года. На самой вершине золотилось сложное сооружение — антенна. Её высота 18 м. Радиус действия Новосибирского телецентра — 60 км. Но при ровном рельефе местности принимать телепередачи с ясным изображением и чистым звуком можно было и за 100 км.

10 июля 1957 года в 20:00 состоялась первая опытная передача Новосибирского телецентра.

7 августа того же года была показана первая программа местного телевидения. В квартирах горожан вспыхнули экраны технически ещё не совершенных и внешне довольно неуклюжих «КВН-49». О начале телевизионной эпохи в Новосибирске возвестила диктор Л. Т. Луцко. В этот день вместе с ней работали редактор Б. Ф. Иванников. ассистент режиссёра Н. К. Видякина, звукорежиссёр А. А. Чукавин, телеоператор М. М. Мазур, видеоинженер В. Г. Распутин, техник М. И. Чубукина. В первой программе были показаны документальные и художественные фильмы. Директором студии был Г. И. Казарновский.

Через год-полтора после первых передач сформировался творческий коллектив студии: В. Н. Гнедков, В. М. Гранат, М. Л. Ларкин, А. И. Литинская, Л. Л. Сикорук, Е. В. Стригун, Г. А. Целищева и др. Имена многих «телевизионщиков» стали широко известны в Новосибирске.

Спустя три года после создания телецентра появляется постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского телевидения», где в числе первоочередных задач Госкомитету по радиовещанию и телевидения поручено создать при нескольких крупных телевизионных студиях страны подразделения «Телефильм». Так в центре Сибири появился «НовосибирскТелефильм». Начало истории новой студии было непростым. По сути, «Новосибирсктелефильм» зародился в небольшой киногруппе при студии телевидения. Острой была проблема кадров. Не хватало кинооператоров, режиссёров. Приглашали молодежь со всех концов страны, некоторые пришли с телевидения. Первым руководителем «НовосибирскТелефильма» стал Аркадий Владимирович Зельманов. В памяти всех, кто его знал, он остался прежде всего блестящим организатором. За всё он брался с заботой и энергией, будь то поиск талантливых кадров или строительство нового здания кинокомплекса, его техническое оснащение.

Дом на улице Римского-Корсакова год от году наполнялся всё более современной техникой. Разнообразнее становились программы. В 1959 году телецентр приобрёл первую передвижную телевизионную станцию — ПТС, что позволило накануне 1960 года впервые показать телезрителям спектакль непосредственно из театра. Это была «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского в постановке «Красного факела».

В ноябре 1967 года в Бугринской роще обосновался поистине космический пришелец — «Орбита». И обладатели цветных телевизоров получили возможность посмотреть «в цвете» празднование Октября в Москве: и парад, и демонстрацию.

В 1975 году во дворе телецентра появилась новая ПТС с приставкой «ЦТ» и поэтическим названием «Лотос». «ЦТ» окрасило цветами радуги местные телепередачи. А к концу года было смонтировано стационарное цветное оборудование. И 31 декабря диктор Е. А. Батурина поздравила зрителей с наступающим Новым годом уже «в цвете».

До распада СССР в Новосибирске работало 3 телеканала: «Первая программа Центрального телевидения» (2-й канал), «Вторая программа Центрального телевидения» (8-й канал вместе с передачами Новосибирской студии телевидения) и «Третья программа» (4-й канал, передачи Новосибирской студии телевидения с 18:00). Схема вещания была следующей: в то время, как на второй программе выходили новосибирские телепередачи, телетрансляция второй программы из Москвы переносилась на третью. Она вещала только вечером, кроме субботы, изначально на 3 канале.

В 1990 году по субботам по третьей программе, стал выходить Канал С, который первым в Новосибирске начал показывать зарубежные фильмы. В 1991 году было решено увеличить мощность передатчика третьей программы с 1 до 5 кВт, в связи с чем, вещание было переведено на 4-й канал, а на 3-м канале — прекращено до 2000 года.

1 августа 1991 года начала вещание телевизионная станция «Мир» — первая новосибирская негосударственная телекомпания.

В 1992 году Новосибирская студия телевидения была объединена с Новосибирским радио в Государственную телевизионную и радиовещательную компанию «Новосибирск», которая в 1999 году вошла в состав «Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании» в качестве филиала.

В середине 90-х годов началось освоение дециметрового диапазона. Первой ласточкой стал 28-й канал, где ретранслировались передачи телекомпании «Петербург — 5 канал» (с 1 ноября 1997 года вместо него стал вещать телеканал «Культура»).

10 августа 2012 года в 11.55 в Новосибирске на 29 ТВК запущено в тестовом режиме цифровое телевидение — так называемый «первый мультиплекс»: десять федеральных каналов.

В декабре 2013 года был запущен «второй мультиплекс» на 24 ТВК.

С 2016 года на федеральных телеканалах в «первом мультиплексе» начинают появляться вставки региональных каналов, первыми появились такие вставки на телеканале "Россия-1" в виде новостей ГТРК Новосибирск.

С 3 июня 2019 года большинство аналоговых эфирных телеканалов в Новосибирске и области было отключено.

На 1 января 2022 года в Новосибирске продолжают вещание в аналоговом формате 5 телеканалов.

Телецентры 
Подавляющее большинство телеканалов вещают с радиотелепередающей станции (РТПС) «Новосибирск» Сибирского регионального центра ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС), расположенной по адресу ул. Римского-Корсакова, д. 9/1.

Телеканалы «РЕН ТВ» и «Домашний-Новосибирск» вещали с вышки ОАО «Алтай» — оператора транкинговой связи (ул. Выставочная, 15/1).

Телеканал «СТС-Мир» вещал с вышки, использовавшейся во времена СССР органами КГБ для подавления сигнала радиостанции «Голос Америки», радио «Свобода» и других. Примерная высота — 100 м. Расположена по адресу ул. Горская, 16.

В отдельных местах на телеканалах, вещающих не с РТРС, из-за особенностей распространения сигнала и ориентировки антенн наблюдается отражёнка.

Передающая антенна телеканала «РБК-Новосибирск» (21 канал) установлена на крыше гостиницы «Октябрьская» (Красный пр., 42а). Примерная высота — 53 м. Качественный охват левого берега и качество покрытия на левом берегу в связи с этим оставляют желать лучшего.

Частотный план Новосибирска

Аналоговое телевидение 
По состоянию на январь 2022 года в Новосибирске вещает 5 аналоговых эфирных телеканалов (все 5 дециметрового диапазона), из них 1 — самостоятельно, 3 канала федерального вещания (на некоторых присутствует местная реклама), 1 телеканал ретранслирует передачи своего сетевого партнёра с небольшой долей собственных передач и рекламы.

Цифровое эфирное телевидение 
 Программы городского телеканала Студия «ОТС» Транслируются только в кабельных сетях компании ООО"Сибирские Сети" на канале совместно с программами ТК «ОТС» начал свое вещание в Новосибирске с 29 ноября 2019 года ОТС показывает на канале ОТР с 6:00 до 9:00, и с 17:00 до 19:00.

Эфирные цифровые мультиплексы включают в себя:

 Пакет радиоканалов: «Вести FM», «Радио Маяк», «Радио России / Новосибирская ГТРК».

 Пакет телеканалов РТРС-1 (29 ТВК, частота 538 МГц), включает: «Первый Канал», «Россия 1 / Новосибирская ГТРК», «Матч-ТВ», «НТВ», «Пятый Канал», «Россия К», «Россия 24 / Новосибирская ГТРК», «Карусель», «ОТР» / «ОТС — Новосибирск», «ТВЦ».
 Пакет телеканалов РТРС-2 (24 ТВК, частота 498 МГц), включает: «РЕН ТВ», «СПАС», «СТС», «Домашний», «ТВ3», «Пятница!», «Звезда», «Мир», «ТНТ», «МУЗ-ТВ».
 Избранные программы обязательного общедоступного регионального телеканала («21-я кнопка») «ОТС — Новосибирск».

Телеканалы Новосибирска 
В 2000-е годы новосибирское телевидение пришло в упадок: в 2005 году были закрыты два негосударственных телеканала НТН-4 и НТН-12, телекомпании стали заключать договоры с московскими телеканалами на ретрансляцию их сигнала с небольшими местными вставками и рекламой. Значительно сократилось время собственного вещания ГТРК «Новосибирск» после включения её в состав ФГУП «ВГТРК». На 2019 год в Новосибирске только три телеканала (ОТС, НСК 49 и НТН-24) вещают самостоятельно (ОТС ретранслируется также и по всей Новосибирской области. Для этого используется также спутник "Экспресс АТ-1" 56E).

Каналы, доступные в аналоговом формате

Кабельные каналы 

 

Кроме того, ГТРК «Новосибирск» запустила в 2020 году телеканал «Сибирь-24» с круглосуточным вещанием фильмов и программ из архива ГТРК «Новосибирск» и Западно-Сибирской киностудии. https://www.nsktv.ru/onair/sibir_24

Примечания

Литература 
 Ершов Ю. М. Телевидение регионов в поиске моделей развития [текст] / Ю. М. Ершов. — М.: Издательство Московского университета, 2012. — 300 с. — ISBN 978-5-211-05793-8.
 Телевидение Сибири: монография / А. Е. Ярославцева, В. С. Байдина, Э. В. Блинова, О. А. Ерёменко, Ю. М. Ершов, О. Е. Макеева, Е. В. Халина; под ред. А. Е. Ярославцевой. Изд. 2-е, доп. и испр. — Томск : Изд-во НТЛ, 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-89503-455-2.
 Васильевская Э. В. Очерки истории развития телевидения в Западной Сибири / Э. В. Васильевская; отв. ред. И. И. Комогорцев ; Акад. наук CССР, Cиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. — Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1978. — 75, [2] с.
 Телевидение Сибири : история, теория и практика : [монография / В. С. Байдина, Э. В. Блинова, Е. А. Войтик и др. ; под ред. Ю. М. Ершова] ; Том. гос. ун-т, Фак. журналистики. — Томск : Издательский Дом Томского государственного университета, 2015. — 184 с. — ISBN 978-5-94621-506-0.
 Телевидение Сибири и Дальнего Востока // Историческая энциклопедия Сибири : [в 3 т.] / Российская акад. наук, Сибирское отд-ние, Ин-т истории, Изд. дом «Историческое наследие Сибири»; [гл. ред.: В. А. Ламин; редкол.: С. С. Букин и др.]. — Новосибирск : Историческое наследие Сибири, 2010. — 27 см. Т. 3: С — Я. — 2010. — С. 244—247. — 783 с. : ил., портр., табл., цв. ил. — ISBN 5-8402-0248-7.

Ссылки 
 Частотный план наземного вещания в Новосибирске
 История новосибирского телевидения
 Официальный сайт Сибирского регионального центра ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»
 Реестр лицензий на вещание

Новосибирск
Культура Новосибирска
Средства массовой информации Новосибирска